Альберт Шварц:
 Шварц, Альберт Соломонович (род. 1934) — советский и американский математик, специалист по математической физике и алгебраической топологии.
 Шварц, Альберт Фридрих (1905—1984) — гауптштурмфюрер СС, начальник по использованию рабочей силы в концлагере Бухенвальд.